Chayyim Moses ben Isaiah Azriel Cantarini - rabbino, poeta e scrittore italiano
 Simone Cantarini (1612, Pesaro – 1648, Verona) - pittore italiano
 Germana Cantarini (* 1964, Cremona) - boccista italiana, più volte campionessa mondiale ed europea
 Giorgio Cantarini (* 1992, Orvieto) - attore italiano